147 rok naszej ery
 147 rok przed naszą erą
 147 liczba naturalna 
 galaktyka NGC 147
 planetoida (147) Protogeneia
 droga wojewódzka nr 147
 linia kolejowa nr 147
 Sonet 147 Williama Shakespeare'a
 Psalm 147
 Fiat 147
 Alfa Romeo 147
 Liczba 147 punktów w snookerze oznacza break maksymalny.